Rylance ist der Familienname folgender Personen:

 Juliet Rylance (* 1979), britische Schauspielerin
 Mark Rylance (* 1960), englisch-US-amerikanischer Schauspieler
 Ulrike Rylance (* 1968), deutsche Autorin